Albin Granlund – calciatore finlandese
 Mikael Granlund – hockeista su ghiaccio finlandese
 Petra Granlund – nuotatrice svedese